Az osztrák nagydíj volt a 2020-as Formula–2 bajnokság első nagydíja, amelyet 2020. július 3. és július 5. között rendeztek meg a Red Bull Ringen, Spielberg városában.

Szabadedzés 
Az osztrák nagydíj szabadedzését július 3-án, pénteken délelőtt tartották.

Időmérő edzés 
Az osztrák nagydíj időmérő edzését július 4-én, szombaton futották.

Főfutam 
Az osztrák nagydíj főfutamát július 4-én, szombaton futották.

Sprintfutam 
Az osztrák nagydíj főfutamát július 5-én, vasárnap futották.

osztrák
Formula–2-es nagydíjak